James Gunn (filmaš)
James Gunn (istraživač)
James Edward Gunn (astronom), astronom
James Edward Gunn (scenarist), filmski i televizijski scenarist
Herbert James Gunn, slikar
James Edwin Gunn, pisac